Aglaia (mythologie),  (Grieks:Ἀγλαΐα) de jongste van de drie Gratiën in de Griekse mythologie.

Vernoemd
Aglaja (geslacht), een geslacht van slakken
Aglaja (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Aglaja (tijdschrift), twee Nederlands mode- en handwerktijdschriften voor vrouwen uit de negentiende eeuw
Argynnis aglaja, de grote parelmoervlinder
Aglaja Brix, Duits actrice

Zie ook
Aglaia